Янк () — немецкая и чешская фамилия. Известные носители:
 Янк, Богумил (род. 1992) — чешский хоккеист.
 Янк, Кристиан (1833—1889) — немецкий художник.